«Хороший человек» () — американский боевик режиссёра Киони Ваксмана. Премьера состоялась 19 августа 2014 года. Фильм вышел сразу на DVD.

Сюжет 
Сэм Хуан отправляет свою младшую сестру в США. Однако его сестру похищают бандиты, а его самого обвиняют в убийстве. Помочь ему может только Джон Александр, бывший солдат армии США в Ираке.

В ролях

Ссылки 
  
 
 Рецензия на фильм на сайте Actionelite.com
 Рецензия на фильм на сайте Letterboxd.com
 Рецензия на фильм на сайте Manlymovie.net

Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2014 года